В парному розряді жіночого тенісного турніру Hansol Korea Open 2005, що проходив у рамках Туру WTA 2005, Чжань Юнжань і Чжуан Цзяжун виграли титул, у фіналі перемігши пару Джилл Крейбас і Наталі Грандін 6–2, 6–4.

Сіяні пари 

 Хісела Дулко /  Марія Венто-Кабчі (1-ше коло)
 Ліза Макші /  Бріанн Стюарт (1-ше коло)

 Лора Гренвілл /  Абігейл Спірс (півфінал)
 Маріон Бартолі /  Тамарін Танасугарн (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Korea Open (теніс)
Тур WTA 2005